Sòter (Soter, ), el Savi, (Llatí Servator o Sospes) fou el malnom de diverses deïtats i alguns reis:
 Deitats:
 Zeus a Argos
 Zeus a Trezene
 Zeus a Lacònia
 Zeus a Messènia
 Zeus a Mantinea
 Zeus a Megalòpolis
 Reis
 Ptolemeu I Sòter 
 Demetri I Sòter
 Antíoc I Sòter
 Altres:
 Juli Sòter, artista grec